Leere oder Leerheit steht für:

 den philosophischen Begriff des Nichts
 mehrere physikalische Konzepte, siehe Vakuum
 (eher in der Form Leerheit): einen Begriff des Mahayana-Buddhismus, siehe Shunyata.

Siehe auch:

 Leer
 Lere
 Lehre